Demaj steht für:
 den halachischen Begriff Demaj (Demai, Dmai) (‚zweifelhaft‘; die Verzehntung landwirtschaftlicher Produkte betreffend), siehe Zehnt #Der Zehnte im Alten Testament
 den darauf bezogenen Talmudtraktat Demaj (Demai, Dmai), siehe Liste der Mischnatraktate

Demaj ist der Familienname folgender Personen:
 Leon Demaj (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Leonora Demaj (* 1997), dänisch-kosovarische Handballspielerin